Le elezioni comunali in Puglia del 2015 si sono svolte il 31 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 14 giugno, in contemporanea alle elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e alle elezioni regionali in Puglia in tutti i comuni al voto tranne nel comune di Cellino San Marco (BR), sciolto per infiltrazioni mafiose, in cui le elezioni si sono svolte il 15 novembre. Complessivamente, sono andati al voto 47 comuni pugliesi, di cui 15 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Città metropolitana di Bari

Altamura

Bitetto

Capurso

Casamassima

Grumo Appula

Modugno

Mola di Bari

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Andria

Trani

Provincia di Brindisi

Carovigno

Ceglie Messapica

Cellino San Marco

Erchie

Latiano

Mesagne

Oria

San Pietro Vernotico

San Vito dei Normanni

Torchiarolo

Torre Santa Susanna

Provincia di Foggia

Accadia

Cagnano Varano

Carlantino

Casalvecchio di Puglia

Cerignola

Manfredonia

Monteleone di Puglia

Ordona

Rocchetta Sant'Antonio

San Paolo di Civitate

Provincia di Lecce

Arnesano

Calimera

Carmiano

Corigliano d'Otranto

Gagliano del Capo

Maglie

Martano

Melpignano

Monteroni di Lecce

Neviano

Novoli

Parabita

Porto Cesareo

Uggiano la Chiesa

Veglie

Provincia di Taranto

Leporano

Monteiasi

Montemesola

Note 

Puglia
2015